Charles Alexis Apoil (1809-1864) : peintre français ;
 Suzanne Estelle Apoil (1825-1902) : peintre française, épouse du précédent.